Рафаэль Юсифович Амен-Заде () ) ― советский и азербайджанский учёный-физик, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный педагог Азербайджана (2009).

Биография 
Родился в Баку 31 декабря 1943 года. В 1950—1960 годах учился в средней школе № 49 города Баку. В 1960—1966 годах учился на механико-математическом факультете Бакинского государственного университета. Затем поступил в аспирантуру кафедры теории пластичности Московского университета имени М. В. Ломоносова, где его научным руководителем был академик Юрий Работнов.

1970 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1980 году успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Распространение волн по покрытию, наполненному жидкостью».

Женат и у него трое детей.

Трудовая деятельность 
 1969—1972 годах преподавал ассистентом кафедры теоретической механики механико-математического факультета Бакинского университета.
 1972—1982 годах работал старшим преподавателем кафедры теории функций и функционального анализа механико-математического факультета БГУ.
 С 1982 года трудился ззаведующим кафедрой теоретической механики и механики сплошных сред механико-математического факультета БГУ.

Читал лекции по темам: механика сплошной среды, механика многофазных систем. Является автором двух книг и 150 научных статей.

Область исследования 
Механика деформируемого твердого тела, гидромеханика.

Участие в международных семинарах, симпозиумах и конференциях 
 1999 г. в Нижнем Новгороде, Россия: «Теория оболочек и пластин» XIX Международная конференция.
 2002 г. в Нижнем Новгороде, Россия: XX Международная конференция «Теория оболочек и пластин».
 2006 г. Рига, Латвия: XIV Международная конференция «Механика композитных материалов».
 2008, Рига, Латвия: XV Международная конференция «Механика композитных материалов».
 2008, Казань, Россия: «Современные проблемы нелинейной механики покрытий» Международный научный семинар.
 2008, Москва, Россия: «Прочность неструктурных материалов», IV Евразийская научно-практическая конференция.
 1995 г. Рига, Латвия: IX международная конференция «Механика композитных материалов».

Сочинения 
 Практика лаборатории механики (пособие) .- 1973.
 Вся атмосфера основных понятий механики и уравнений-1987

Ссылки 
 Rafael Əmənzadə
 http://mechmath.bsu.edu.az/az/content/rafael_mnzad_368
 http://www.imm.az/exp/dissertasiya-surasinin-t%C9%99rkibi/

Выпускники Бакинского государственного университета
Выпускники Московского университета
Преподаватели Бакинского государственного университета
Физики СССР
Физики Азербайджана